Oblea puede referirse a:
 Oblea, postre típico de Colombia, México y Venezuela.
 Oblea, plancha de material semiconductor, generalmente compuesto de silicio.
 Oblea, en Argentina y Uruguay es un tipo de galletita alargada, crocante y rellena de crema.
 Oblea, pequeña pieza de pan ácimo muy delgada.
 Oblea, tipo de cápsula en farmacología, llamada también sellos; elaborada con agua y harina, forma farmacéutica para ciertos medicamentos.